Het Mynavi ABC Championship is een golftoernooi dat deel uitmaakt van de Japan Golf Tour sinds die in 1971 werd opgericht.

Het was in het begin een matchplay-toernooi tussen de Verenigde Staten en Japan. Er werd in teams gespeeld maar er was ook een individuele prijs. Het prijzengeld en de overwinning telden mee voor de Tour. In 1988 werd het een gewoon individueel toernooi.

Winnaars

Trivia
 ABC staat voor Asahi Broadcasting Corporation. Zij waren in 1960-2001 ook de titelsponsor van de Aziatisch kampioenschap basketbal. 
 Mynavi Corporation is sinds 2008 ook naamsponsor.

Japan Golf Tour
Golftoernooi in Japan